Hierba de los pordioseros puede referirse a:
El nombre común de la planta Clematis flammula.
El nombre común de la planta Clematis vitalba.